Али Бен Сафуан Юссеф (; ) — тунисский и шведский футболист, полузащитник клуба «Хеккен» и национальной сборной Туниса.

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Ферьенес». В 2012 году попал в структуру «Хеккена», где прошёл путь до взрослой команды. 27 октября 2018 года впервые попал в официальную заявку на матч Алльсвенскана против «Далькурда», но на поле не появился. В декабре того же года подписал с клубом свой первый профессиональный контракт, рассчитанный на один сезон. 16 февраля 2019 года в середине второго тайма матча группового этапа кубка Швеции с «Браге» Юссеф впервые появился на поле в жёлто-чёрной футболке, заменив Ахмеда Ясина.

В июне 2019 года «Мальмё» интересовался полузащитником и предлагал заключить с ним контракт, но игрок отказался от предложения, продлив с «Хеккеном» трудовое соглашение до конца 2023 года. 28 июля дебютировал в его составе в чемпионате Швеции в игре с «Юргорденом» заменив на 83-й минуте Далехо Ирандуста. 29 февраля 2020 года в кубковой встрече с «Эскильсминне» открыл свой бомбардирский счёт, оформив разгром соперника.

Весной 2021 года «Хеккен» дошёл до финала розыгрыша кубка Швеции. В решающей игре с «Хаммарбю», состоявшейся 30 мая, Юссеф появился на поле на 55-й минуте вместо Тобиаса Хейнца. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти Али реализовал свою попытку, но из-за незабитого партнёром ранее мяча сильнее оказался соперник.

Карьера в сборных 
В августе 2019 года получил вызов в олимпийскую сборную Туниса на сентябрьские матчи с Кот-д’Ивуаром, однако, отказался от данного предложения. Затем в октябре был вызван в юношескую сборную Швеции. В её составе 14 октября провёл первый и единственный матч с Норвегией. Выйдя в стартовом составе, он забил два мяча в конце первого тайма, после чего был на 77-й минуте уступил место Петеру Гваргису.

В конце мая 2021 года был вызван в состав национальной сборной Туниса на товарищеские матчи с ДР Конго, Алжиром и Мали. 5 июня дебютировал в её составе в игре с сборной Демократической республики Конго, заменив на 85-й минуте Вахби Хазри.

Достижения 
Хеккен:
 Финалист кубка Швеции: 2020/21

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:2 матча и 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Хеккена»

Футболисты Швеции
Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Хеккен»